Абагинский наслег — топоним в Якутии:
 Абагинский наслег (Амгинский улус)
 Абагинский наслег (Олёкминский район)